Улица Гарнаева — улица в ряде городов России. Названа в честь заслуженного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза Юрия Александровича Гарнаева (1917—1967).

 Улица Гарнаева в городе Улан-Удэ.
 Улица Гарнаева в городе Феодосия.
 Улица Гарнаева в городе Жуковский.
 Улица Гарнаева в городе Чехов.